Saliceto (Alta Córsega)
 Saliceto (Cuneo)